— японский топоним. Может означать:

 Хакусан — город в префектуре Исикава.
 Хакусан — квартал токийского спецрайона Бункё.
 Хакусан — бывший посёлок в префектуре Миэ. С 2006 года входит в состав города Цу.
 Хакусан — гора, расположенная в регионе Тюбу, одна из «Трёх священных гор» Японии.
 Хакусан — национальный парк, окружающий гору Хакусан.
 Хакусан — городской парк, расположенный в городе Ниигата.
 Хакусан — гора, расположенная в префектуре Хёго.